

Cinema 
 Fresh – film del 1994 diretto da Boaz Yakin
 Fresh – film del 2022 diretto da Mimi Cave

Musica 
 Fresh FM – emittente radiofonica olandese
 Fresh – album dei Raspberries del 1972
 Fresh – album degli Sly & the Family Stone del 1973
 Fresh – singolo dei Kool & the Gang del 1984
 Fresh – album di Melissa Tkautz del 1992
 Fresh – album dei Teddybears del 2004
 Fresh – album di Shawn Desman del 2010

Pagine correlate 
Fresh Records